Starfield:
 Starfield — компьютерная ролевая игра Bethesda Softworks.
 Starfield — канадская рок-группа.